Blomstedt är ett efternamn i Sverige och Finland. Den 31 december 2013 var 268 personer med namnet Blomstedt bosatta i Sverige. Den 26 januari 2015 var 106 personer med detta namn, medräknat utflyttade, registrerade i det finländska folkregistret.

Namnet Blomstedt bärs dels av en svensk adlig ätt Blomstedt (#1786), dels av ofrälse släkter.

Personer med efternamnet Blomstedt

Alfabetiskt ordnade
 Aulis Blomstedt (1906–1979), finländsk arkitekt
 Carl Otto Blomstedt (1854–1940), svensk statstjänsteman
 Ebba Blomstedt (1860–1953), svensk-norsk miniatyrmålare
 Georg Blomstedt (1872–1933), svensk skådespelare och konstnär
 Hans Reinhold Blomstedt(1786–1852), svensk militär och politiker
 Heidi Blomstedt (1911–1982), finländsk formgivare
 Herbert Blomstedt (född 1927), svensk dirigent
 Juhana Blomstedt (1937–2010), finländsk konstnär
 Kaarlo Blomstedt (rektor) (1839–1888) finländsk rektor
 Kaisa Blomstedt(1947–2017), finländsk inredningsarkitekt och formgivare
 Magnus Blomstedt (1859–1946), svensk militär
 Märta Blomstedt (1899–1982), finländsk arkitekt
 Pauli E. Blomstedt (1900–1935), finländsk arkitekt
 Väinö Blomstedt (1871–1947), finländsk målare
 Yrjö Blomstedt, flera personer
 Yrjö Blomstedt (arkitekt) (1871–1912), finländsk arkitekt
 Yrjö Blomstedt (historiker) (1926–1994), finländsk historiker och genealog

Äldre framställning
 Carl Otto Blomstedt (1854–1940), svensk statstjänsteman
Magnus Blomstedt (1859–1946), svensk militär,  bror till Carl Otto Blomstedt
 Georg Blomstedt (1872–1933), svensk skådespelare
 Hans Reinhold Blomstedt (1786–1852), svensk politiker
 Kaarlo Johan Blomstedt (1839–1888) finländsk rektor
 Yrjö Blomstedt (1871–1912), finländsk arkitekt
Pauli E. Blomstedt (1900–1935), finländsk arkitekt och hans fru Märta Blomstedt, finländsk arkitekt
Yrjö Blomstedt (född 1926), finländsk historiker
 Aulis Blomstedt (1906–1979), finländsk arkitekt, och hans hustru Heidi Blomstedt (1911–1982), finländsk formgivare
Juhana Blomstedt (1937–2010), finländsk konstnär
Anssi Blomstedt (född 1945), finländsk filmregissör
Severi Blomstedt (född 1946), finländsk arkitekt
Kaarlo Blomstedt (1880–1949), finländsk historiker
 Herbert Blomstedt (född 1927), svensk dirigent
 Väinö Blomstedt (1871–1947), finländsk målare

Källor

Svenska efternamn
Efternamn i Finland